Chytri steht für:
 Titularbistum Chytri, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 ein Stadtkönigreich Zyperns, siehe Kythrea